

Geografia 
 Francia
 Calonne-Ricouart – comune nella regione dell'Alta Francia
 Calonne-sur-la-Lys – comune nella regione dell'Alta Francia
 Les Authieux-sur-Calonne – comune nella regione della Normandia
 Saint-Julien-sur-Calonne – comune nella regione della Normandia
 Saint-Remy-la-Calonne – comune nella regione del Grand Est

Persone 
 Charles Alexandre de Calonne – politico ed economista francese
 Jacques Calonne – compositore e pittore belga